Джей Макклемент (; род. 2 марта 1983, Кингстон, Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий. Чемпион мира 2007 года.

Игровая карьера 

На драфте НХЛ 2001 года Джей Макклемент был выбран во втором раунде клубом «Сент-Луис Блюз».

19 февраля 2011 года «Сент-Луис» обменял Макклемента, защитника Эрика Джонсона и выбор в первом раунде драфта 2011 года в «Колорадо Эвеланш» на защитника Кевина Шаттенкирка, нападающего Криса Стюарта и выбор во втором раунде того же драфта.

1 июля 2012 года Макклемент перешёл в «Торонто Мейпл Лифс» и подписал контракт на два года.

2 июля 2014 года Макклемент перешёл в «Каролина Харрикейнз» и подписал контракт на год. 1 марта 2015 года Макклемент подписал новый контракт с «Каролиной» сроком на два года. Согласно контракту, за первый год он получит 1,3 миллиона долларов, а за второй 1,1 миллиона.

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой